Bueng Sam Phan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phetchabun, Thailanda, cu o populație de 66.613 locuitori și o suprafață de 489,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 117 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phetchabun